RCF steht für:
 Aeroflot Cargo (ICAO-Code)
 Racing Club de France, der erste europäische Mehrsportverein
 Russian Curling Federation – Auftreten der russischen Athleten an den Curling-Weltmeisterschaften während der Doping-Sperre
 Radios Chrétiennes Francophones, französisches Privatradionetzwerk
 Refractory Ceramic Fiber, Aluminiumsilikatwolle

rcf steht für:
 Réunion-Kreolisch (ISO-639-3-Code), französisch-basierte Kreolsprache auf Réunion

 
Abkürzung